

Antroponimi 
Rizzotti – cognome italiano variante di Ricci.

Persone 
 Alberto Rizzotti (1912-2014) – editore, agronomo e giornalista italiano
 Ezio Rizzotti (1912-1943) – calciatore italiano, di ruolo ala
 Franco Rizzotti detto Cecco (1925-1988) – pugile e militare italiano
 Jennifer Rizzotti (1974) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Maria Rizzotti (1953) – politica e senatrice italiana
 Martino Rizzotti (1946-2002) – biologo e saggista italiano
 Patrizio Rizzotti (1811-1874) – banchiere italiano

Pagine correlate
 Rizzotto